La Temporada 1998 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante enero y diciembre de 1998.

Clubes campeones

Torneos Nacionales

Primera División 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Liguilla Pre-Libertadores 

Universidad Católica clasifica a la Copa Libertadores 1999.

Liguilla de Promoción

Primera llave 

Santiago Morning ascendió a Primera División y Provincial Osorno descendió a Primera B para el año 1999.

Segunda llave 

Ambos equipos mantienen la categoría para el próximo año.

Primera B 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Tercera División

Primera fase 
Los 29 equipos se dividieron en 2 grupos: Norte  y Sur, debiendo jugar todos contra todos en dos ruedas. Los cuatro primeros de cada grupo clasificaron a la segunda fase.

Zona Norte

Zona Sur

Segunda fase

Zona Norte

Zona Sur

Final

Cuarta División

Grupo Oficial 

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Liguilla Subcampeón

Semifinal

Final

Copa Apertura

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Semifinales 

 Clasifica: Universidad de Chile.

 Clasifica: Audax Italiano.

Final 

Alineaciones de la final (partido de vuelta)

{| align=center cellpadding=0 cellspacing=0 width=100% 
| width=60% |

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores de América 

Los equipos que participaron en la Copa Libertadores 1998, a partir de febrero de 1998, fueron:

 Chile 1: Universidad Católica, como campeón de la Torneo Apertura 1997. (Eliminado en fase de grupo; 2PG, 1PE, 3PP) 

 Chile 2: Colo-Colo, como campeón de la Torneo Clausura 1997. (Eliminado en octavos de final frente a  Barcelona 3:4)

Copa Conmebol 

 Audax Italiano (Eliminado en octavos de final frente a  Rosario Central, 1:2)

Copa Mercosur 

Los equipos que participaron en la Copa Mercosur 1998, a partir de julio de 1998, fueron:

  Universidad de Chile. (Eliminado en fase de grupos. 1PG, 5PP) 

  Universidad Católica. (Eliminado en fase de grupos. 1PG, 3PE, 2PP) 

  Colo-Colo.  '(Eliminado en fase de grupos. 2PG, 1PE, 3PP)''

 Selección nacional 
 Partidos 

 Partidos no oficiales 

<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=15%|Competencia
!widht=25%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|28 de enero de 1998
| Hong Kong StadiumIsla de Hong Kong, Hong Kong
|
|align=center| 3 - 1'''
|<center>Copa Año Nuevo Lunar|<small>Barrera 
|}

Notas

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra
 RSSSF Chile 1998

Deporte en Chile en 1998
Temporadas del fútbol chileno
Temporada 1998 de fútbol en Chile
Fútbol en 1998